Joan Mas (mestre d'obres) (Reus 1564 - ?)
 Joan Mas i Bauçà (1928-1992), escriptor mallorquí.
 Joan Mas i Cantí, economista català.
 Joan Mas i Ramon, pintor català nascut a Barcelona.
 Joan Mas Verd (Montuïri, 1899 - Palma, 1936), polític mallorquí, batle de Montuïri durant la II República.
 Joan Mas i Vives (Maria de la Salut, Mallorca, 14 de juliol de 1951) crític literari, filòleg i escriptor mallorquí.
 Francesc Joan Mas, filòsof valencià nascut a Vila-real.
 Joan Mas Llobera (Palma, 1953), futbolista mallorquí.